Lorino (russisch ) ist der name folgender Dörfer in Russland:
 Lorino (Tschukotka), im Autonomen Kreis der Tschuktschen
 Lorino (Twer), in der Oblast Twer